1 gmina w Niemczech:
 Haby – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde

Osoby:
 René Haby – francuski polityk